«Шторм» — советский историко-революционный художественный фильм 1957 года. По одноимённой пьесе Владимира Билль-Белоцерковского.

Сюжет 
По одноимённой пьесе Владимира Билль-Белоцерковского о драматических событиях первых лет после революции.

В ролях 
 Всеволод Сафонов — председатель укома Бурмин
 Давид Волосов — комиссар Раевич
 Эмма Попова — Саша Карцева
 Евгений Лебедев — комиссар Лащилин; солдат Гудков
 Николай Граббе — председатель ЧК Смилгис
 Сергей Филиппов — Виленчук
 Андрей Костричкин — глухой старик
 Иван Коваль-Самборский — Богомолов
 Софья Пилявская — игуменья
 Сергей Плотников — кулак
 Пётр Савин — Степан Балашов
 Иннокентий Смоктуновский — Муромцев
 Лидия Сухаревская — спекулянтка Манька
 Георгий Юматов — Грачёв
 Георгий Жжёнов — Гаврила
 Людмила Волынская — эпизод
 Владимир Маренков — Лубенцов
 Эльза Леждей — монашка Палаша
 Тамара Носова — Дуся Савандеева
 Борис Лёскин — начпрод
 Пантелеймон Крымов — Поклевский
 Юрий Соловьёв — продотрядовец
 Александр Лебедев — комсомолец
 Станислав Коренев — Сеня, комсомолец

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Михаил Дубсон
 Автор сценария: Владимир Билль-Белоцерковский, Михаил Блейман, при участии Михаила Дубсона
 Операторы: Дмитрий Месхиев
 Художник: Николай Суворов
 Композитор: Николай Червинский
 Звукооператор: Лев Вальтер

Ссылки 
 Кинокартина на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы СССР 1957 года